miejscowości w USA
 Kaufman – miasto w stanie Teksas, w hrabstwie Kaufman
 hrabstwa w USA
 hrabstwo Kaufman (ang. Kaufman County) – w stanie Teksas
 osoby o nazwisku Kaufman
 Andy Kaufman – amerykański komik
 Boris Kaufman – amerykański operator filmowy
 Charles Stuart Kaufman – amerykański scenarzysta filmowy
 Dienis Arkadjewicz Kaufman – znany jako Dziga Wiertow, radziecki scenarzysta reżyser filmowy
 Elżbieta Kaufman-Suszko – polska działaczka państwowa i samorządowa
 Franciszek Kaufman – inspektor Policji Państwowej
 George Simon Kaufman – amerykański dramatopisarz
 Laura Kaufman – polski biolog i genetyk
 Lloyd Kaufman – amerykański reżyser i producent filmowy
 Michaił Kaufman – radziecki operator filmowy
 Mieczysław Kaufman – polski lekarz, ginekolog, łódzki działacz społeczny
 Stefan Kaufman – polski inżynier budownictwa, profesor Politechniki Śląskiej

Zobacz też 
 Kaufmann
 Kauffmann